Dr. fra Ivo Bagarić (Bukovica, 25. veljače 1919. - Tomislavgrad, 23. travnja 2009.), hrvatski teolog, povjesničar, književnik i redovnik.

Životopis
Fra Ivo Bagarić rođen je 1919. godine u Bukovici kraj Tomislavgrada, 1938. stupio je u franjevački red, a svećenikom je postao 1944. godine. 

Teološki studij započeo je u Mostaru, a završio na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1946. god. U svom plodnom svećeničkom radu u Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji obnašao je različite službe. Od duhovnog pomoćnika, župnika i gvardijana do provincijalnog upravitelja. Doktorirao je 1960. iz teoloških znanosti.  Iza njega je ostao veliki broj objavljenih djela: Od "Šematizma Hercegovačke franjevačke provincije", "Monografije župe Bukovica", više izdanja knjiga propovijedi, monografije "Duvno- povijest župa duvanjskog samostana", "Kumranskih rukopisa", knjige "Opstati ili nestati" i brojnih drugih.

U sjećanju duvanjskoga puka i svih koji su ga poznavali, fra Ivo Bagarić ostat će upamćen kao skromni Franjin redovnik, Kristov svećenik s riječima utjehe za svakog čovjeka, ali i kao vrstan intelektualac, čovjek knjige i zaljubljenik u povijest.

Fra Ivo je umro 23. travnja 2009. godine u samostanu u Tomislavgradu, gdje je bio od 1980. godine, a pokopan je 24. travnja na Karauli u Tomislavgradu.

Djela
 Kumran ili Betlehem, Naša ognjišta, Duvno; Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1975.
 Deset minuta (1982.)
 Duvno - povijest župa duvanjskog samostana (1989.)
 Opstati ili nestati (1995.)
 Kumranski rukopisi i Novi zavjet, Tomislavgrad, 1996.
 Fra Mijo Čuić - spomenica (2000.)
 Zrno riječi Božje (2002.)

Vanjske poveznice
Mrežna mjesta
 O. fra Ivo Bagarić, nekrolog na www.franjevci.info

Hrvatski franjevci
Bosanskohercegovački franjevci
Hrvatski rimokatolički teolozi
Životopisi, Tomislavgrad